Климовицький - українське прізвище

 Климовицький Володимир Гарійович

Географія, адміністративні одиниці
 Климовицький район